Ardinghelli puede hacer referencia a:

 Ardinghelli, localidad italiana de la provincia de Brescia, región de la Lombardía.
 Maria Angela Ardinghelli, traductora italiana, matemática, física italiana.
 Niccolò Ardinghelli, cardenal italiano.
 Palazzo Ardinghelli, palacio y monumento histórico de L'Aquila, Italia.